Святослав Лебедев:
 Лебедев, Святослав Валерьевич (род. 1974) — российский учёный в области зоотехнии, член-корреспондент РАН (2022).
 Лебедев, Святослав Владимирович (1937—2015) — российский учёный, доктор наук, профессор.